Julija Uładzimirauna Hatouka (ur. 24 kwietnia 2000) – białoruska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała w 2016 roku, biorąc udział w turnieju rangi ITF w Mińsku, gdzie dotarła do drugiej rundy. Na swoim koncie ma wygranych dziesięć turniejów w grze pojedynczej i pięć w grze podwójnej rangi ITF.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Białoruskie tenisistki
Urodzeni w 2002